Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jan Siemerink era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Fabrice Santoro.

Evgenij Kafel'nikov ha battuto in finale 6–2, 7–6(3), Tim Henman.

Teste di serie

  Àlex Corretja (primo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (campione)
  Tim Henman (final)
  Richard Krajicek (secondo turno)

  Greg Rusedski (semifinali)
  Karol Kučera (quarti)
  Thomas Enqvist (primo turno)
  Goran Ivanišević (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1999
ATP Tour 1999